Der Senatspräsident ist der Vorsitzende des Senato della Repubblica, der kleineren der beiden Parlamentskammern der italienischen Republik.

Königreich Sardinien (1848–1860)

Königreich Italien (1861–1943)

Konstitutionelle Übergangszeit (1943–1946)

Republik Italien (ab 1948)

Weblinks 
 Die Senatspräsidenten der Republik Italien seit 1948 (Website des Senats) (italienisch)
 rulers.org

Italien, Senat
!Liste